

Freguesia de Portugal
Nogueira do Cravo (Oliveira de Azeméis)
Nogueira do Cravo (Oliveira do Hospital)

Desambiguações de topônimos